Жан Антуа́н де Мем, граф д’Аво́ (; 18 ноября 1661 год, Париж — 23 августа 1723 года) — французский президент парламента (высшего суда), член Французской академии.

Биография и карьера 
Сын академика Жан-Жака де Мема (1640-1688).
 
В звании президента парламента поддерживал партию герцога Мэнского, а после смерти Людовика XIV был против регентства герцога орлеанского. 

Значителен в истории тем противодействием, которое он, вместе со своим парламентом, оказывал системе Ло, и за которое парижский парламент был изгнан в Понтуаз (1720).

Литература 
 Аво 2) Жанъ Антуанъ г. д'Аво // Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литераторами. СПб., 1861.

Персоналии Франции XVIII века
Члены Французской академии